Трпеза може бити:

 Трпеза, трпезаријски сто или поставка, послужење хране

или

 Трпеза (сазвежђе), мало и бледо сазвежђе јужне хемисфере
 Трпеза (Куршумлија), насеље у општини Куршумлија, Топлички управни округ, Република Србија
 Трпеза (Витина), насеље у општини Витина, КиМ, Република Србија
 Трпеза (Глоговац), насеље у општини Глоговац, КиМ, Република Србија
 Трпеза (Малишево), насеље у општини Малишево, КиМ, Република Србија
 Доња Трпеза, насеље у општини Малишево, КиМ, Република Србија